Wladislaus de Korte (1306-1333), als koning Wladislaus I
Wladislaus Wasa (1632-1648)